Eben am Achensee, een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Tirol
Eben im Pongau, een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Salzburg
Eben-Emael, een dorp in de Belgische gemeente Bitsingen

Personen
Petr Eben, een Tsjechische componist